Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1927/28 (Midden-Duitsland), het negende Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond
 Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap 1927/28 (Zuidoost-Duitsland), het dertiende Opper-Lausitzs gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond